…Phobia — второй, после Pumphonia альбом проекта итальянских братьев Бенасси — Benassi Bros.. «Phobia» — гораздо более легкий альбом, нежели предыдущий, и таким успехом не пользовался. Был выпущен в марте 2005 года.

Список композиций 
 Make me feel (feat. Dhany) 5:30
 Light (feat. Sandy) 7:30
 Rocket in the sky (feat. Naan) 5:44
 Every single day (feat. Dhany) 4:45
 Castaway (feat. Sandy) 6:06
 Feel alive (feat. Naan) 4:48
 Waitin’ for you (feat. JB) 5:44
 Ride to be my girl (feat. Alle) 4:39
 Blackbird (feat. Paul French) 6:39
 Somebody to touch me (feat. Dhany) 5:50
 Movin’ up (feat. Sandy) 5:23
 Run to me (feat. Dhany) 5:06

Ссылки 
 Официальный сайт Benassi Bros
 Официальный сайт Benny Benassi
 Портал о Бенасси на русском языке
 Различие проектов Benny Benassi и Benassi Bros.

Альбомы 2005 года
Альбомы в стиле транс
Альбомы Бенни Бенасси